Andaya ist der Familienname folgender Personen:

 Rolando Andaya, Jr. (1969–2022), philippinischer Politiker
 Prudencio Padilla Andaya junior (* 1959), philippinischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Tabuk